Coates se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John D. Coates
 F. Coates